Aimée Cippe, femme d'origine Guyanaise, est actuellement la chargée de mission innovation et préparation du futur du Centre spatial guyanais. Ce centre est l'unique base de lancement de l'Agence spatiale européenne.

Biographie 

Après un parcours universitaire lui délivrant un Diplôme d'études supérieures spécialisées en chimie et management de l'environnement, elle intègre le Centre spatial guyanais comme ingénieure au service de sauvegarde de l'environnement. Cinq ans plus tard, elle devient responsable d'activités des moyens Laboratoire. Puis, en 2011, à 37 ans, elle devient la première Directrice Des Opérations (DDO) du Centre national d'études spatiales. En d'autres termes, elle est la première femme aux commandes des départs des fusées.

L'obtention de ce poste, traditionnellement occupé par des hommes, consiste en un coup d'éclat à la lutte pour l'égalité homme-femme. À l'occasion de la Journée internationale de la Femme du 8 mars 2022, elle fait partie des 27 femmes européennes inspirantes sélectionnées par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français.

Le premier lancement opéré par Aimée Cippe est la nuit du 21 septembre 2011 lors du 204e lancement d'Ariane. En 2013, elle quitte la Guyane et part en métropole pour travailler sur le site d'Évry, au sein de la Direction des lanceurs d'Évry. En décembre 2021, elle devient chargée de mission innovation et préparation du futur du Centre spatial guyanais.

Décorations 
Le 14 juillet 2022, Aimée Cippe est décorée de la Légion d'Honneur au grade de chevalier pour récompenser ses 21 ans de services au sein du Centre national d'études spatiales (CNES).

Références et sources 

Centre national d'études spatiales
Chevalier de la Légion d'honneur décoré en 2022